Карбазо́л — органическое соединение класса гетероциклов. Состоит из двух бензольных и одного пиррольного колец. Также карбазол может быть рассмотрен как 9-аза-флуорен.

Методы синтеза 
Из фенилгидразина и циклогексанона через тетрагидрокарбазол.

Примечания 

Азотистые гетероциклы
Конденсированные гетероциклические соединения
Ароматические гетероциклические соединения
Соединения азота по алфавиту